Ama se poate referi la:

 Municipiul Ama, o localitate în Japonia, în prefectura Aichi.
 Orașul Ama, o localitate în Japonia, în prefectura Shimane.
 Ama, denumirea scufundătorilor (preponderent femei) japonezi care se ocupă cu pescuitul de perle, cochilii etc.